El paral·lel 19º sud és una línia de latitud que es troba a 19 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 19° de latitud sud, un grau de longitud equival a  105,292 km; la longitud total del paral·lel és de 37.905 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 2.102 km i a 7.900 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 19° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Moçambic
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al sud d'Antananarivo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental Territori del Nord Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre les illes Rattlesnake i illes Acheron, Queensland,  Passa al nord de l'escull Marion a illes del Mar del Corall   Passa al nord de les illes Chesterfield, 
|-
| 
! scope="row" | 
| El punt més meridional de l'illa Erromango
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Kadavu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Matuku, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Totoya
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de Kabara,  Passa al nord de Fulaga,  Passa al sud de Late, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa Aitutaki,  Passa al nord de Manuae atoll,  Passa al sud de Nengonengo atoll,  Passa al nord de l'atol Manuhangi,  Passa al nord de l'atol Paraoa,  Passa al sud de l'atol Vahitahi, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al nord de Sucre
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mato Grosso do Sul estat de Goiás Minas Gerais Espírito Santo
|-
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 18º sud
 Paral·lel 20º sud

Referències 

Línies de latitud